Banc Nacional d'Àustria (del seu nom en alemany Österreichische Nationalbank), banc central d'Àustria
 Biblioteca Nacional d'Àustria (del seu nom en alemany Österreichische Nationalbibliothek), biblioteca central d'Àustria, amb seu al Hofburg de Viena
 Opera Nazionale Balilla, organització de la joventut del feixisme italià